Pázmán lovag, Arany János víg balladája (1856)
 Pázmán lovag Ritter Pazman), ifj. Johann Strauss operája, Dóczy Lajos szövegkönyvével (1892)
 Pázmán lovag, Gertler Viktor zenés filmje (1957)
 Pázmán lovag, Dargay Attila animációs rövidfilmje (1973)

Jegyzetek